Санта Марија Пењолес има више значења:

 Општина Санта Марија Пењолес (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Пењолес (Санта Марија Пењолес, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику